Jean Corlin, né à Coubron le  et décédé le  à Montfermeil, est un homme politique français.

Biographie 
Jean Corlin est né à Coubron le .

Homme politique 
Dans les années 1960, Jean Corlin fait ses débuts en politique. Il sera tour à tour :
maire (divers droite puis UDF) de Coubron de 1969 à 1990, 
conseiller général UDF du canton de Montfermeil de 1979 à 1992. 
Suppléant d'Éric Raoult à l'Assemblée nationale (douzième circonscription de la Seine-Saint-Denis).

. 

Durant ses mandats successifs, Jean Corlin, désireux de préserver le caractère semi-rural de sa commune, a très peu engagé ni encouragé la construction de logements sociaux. Si la population de la commune a triplé durant son mandat, elle a su garder son aspect rural même après son départ en restant la plus petite commune du département.

Honneurs 

Jean Corlin a reçu de nombreuses distinctions :
 la médaille des évadés
 la croix du combattant 
 la croix de guerre 1939-1945
 les palmes Académiques (remises par François Bayrou)
 Chevalier de l'Ordre National du Mérite
 Chevalier de la Légion d'Honneur (1988) remise par le Ministre Robert Pandraud.

Hommage 
Le centre culturel et sportif de la ville de Coubron, qui comprend notamment une salle multi-sports, a reçu le nom de Complexe Jean Corlin. Cet équipement a été mis en service en 2005.

Sources

Conseiller général de la Seine-Saint-Denis
Maire de la Seine-Saint-Denis
Naissance à Coubron
Naissance en décembre 1917
Décès en février 2007
Naissance en Seine-et-Oise
Décès à Montfermeil
Décès à 89 ans
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'honneur